Rural Cemetery steht für folgende Friedhöfe:

 Albany Rural Cemetery in Colonie, New York
 Santa Rosa Rural Cemetery in Santa Rosa, Kalifornien

Siehe auch:
 Parkfriedhof #Geschichte